В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Philadelphia 1975, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1975, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 7-5, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (півфінал)
  Кріс Еверт (фінал)
  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Івонн Гулагонг (чвертьфінал)

 Вірджинія Вейд (Переможниця)
 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1975